

Biografia 
Ha intrapreso lo studio della musica da autodidatta, diplomandosi successivamente in Chitarra classica presso il Conservatorio di Cagliari, dove attualmente è docente di Chitarra jazz.

Ha collaborato con musicisti di fama internazionale quali Javier Girotto, Paolo Fresu (musicista), Joe Locke, Mike Mainieri, Rita Marcotulli, Bruno Tommaso, Gianni Cazzola, Elena Ledda, Paolino dalla Porta e Pat Metheny, nello spettacolo "Missouri Sky" per trio ed orchestra sinfonica, nel 2019. 

Ha partecipato a numerosi festival internazionali, nei quali ha conseguito diversi premi tra i quali il "Music Conference” 1996 di Philadelphia (USA), e nello stesso anno ha vinto il primo premio al festival internazionale di Sant’Anna Arresi. 

Ha composto le colonne sonore per “Ambarabà” (1992) “Storie di pugili” (2000), ha musicato le coreografie di “Storie Infinite” (2002) e da ultimo ha scritto la colonna sonora del film su Antonio Gramsci diretto da Daniele Maggioni Nel mondo grande e terribile del 2017.

Ha inciso “Passi difficili” con Peo Alfonsi, per la S’ard Music “Skipper Doll – concerto per 34 corde” e in duo col fratello Bebo in "Ferra vs Ferra”, per la Ultra Sound con i M'Organ Quartet.

Discografia 

 1996 Passi Difficili con Peo Alfonsi
 1996 La strana storia di Teddy Luck col Massimo Ferra Trio 
 2006 Kilim col Kilim Trio
 2009 "Ferra vs Ferra" con Bebo Ferra
 2010 "Massimo Ferra guitar six – Skipper Doll"

Colonne Sonore 

 "Ambarabà" 1992.
 "Storie di Pugili" documentario 1999 di Enrico Pau.
 “Storie Infinite” (2002) 
 "Nel mondo grande e terribile" di Daniele Maggioni 2017.

Bibliografia 

Giacomo Serreli, "Boghes e sonos: quarant'anni di musica extracolta in Sardegna : dal beat al pop, dal jazz all'etnorock, 1960-2003", Volume 2; 2003, pp. 465 sgg. 

Claudio Loi,Simone Cavagnino, "Sardegna, Jazz e dintorni, tradizioni, musiche e insularità"; Aipsa Edizioni, 2016. 

http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=188857 edizione integrale e crediti di "Storie di Pugili" 

https://www.imdb.com/title/tt6902014/ scheda film "Nel mondo grande e terribili" 

http://www.jazzitalia.net/viscomunicatoemb.asp?ID=5814